Eon – jednostka geochronologiczna
 Eon z l'Etoile – bretoński przywódca chłopski z XII w.
 EON Productions Ltd. – brytyjska wytwórnia filmowa
 Eon – powieść science fiction Grega Beara
 Hyundai Eon – samochód koncernu Hyundai Motor Company

Zobacz też 
 E.ON – spółka energetyczna